Елена Акопян:
 Акопян, Елена Грачиковна (род. 1969) — украинская спортсменка, чемпионка летних паралимпийских игр по плаванию.
 Акопян, Елена Аркадьевна (1895—1981) — актриса, в первом браке Комиссаржевская, во втором Балиева (Балян)